lampa o fali bieżącej
 Lubelska Federacja Bardów